Немецкие подводные лодки

 U-25 (1913)
 U-25 (1936)